PU sau Pu se poate referi la:

 Plutoniu, element chimic cu simbolul Pu
 Guineea-Bissau, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Pesaro e Urbino, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Pu Yi, al doisprezecelea și ultimul împărat al Chinei

Legături externe 
 
  „PU” la acronymfinder.com

Acronime de două litere